Noceda puede referirse a:
 Noceda (Boiro), localidad española de la parroquia de Cures, del municipio de Boiro, de la provincia de La Coruña.
 Noceda (Folgoso de Caurel), parroquia española del municipio de Folgoso de Caurel de la provincia de Lugo.
 Noceda (Incio), parroquia española del municipio de Incio de la provincia de Lugo.
 Noceda de Cabrera, localidad española de la provincia de León.
 Noceda del Bierzo, localidad española de la provincia de León.
 Noceda de Rengos, parroquia española del concejo de  Cangas del Narcea (Asturias).
 Río Noceda, río de España.